Hans Richter (1843–1916) – austriacki dyrygent
 Hans Richter (1888–1976) – niemiecki reżyser
  (1919–2008) – niemiecki aktor